Handelshochschule Leipzig, escola de negocis privada amb seu a Leipzig, a Alemanya
 Hecht-Hill-Lancaster, empresa productora de cinema dels Estats Units
 Hafthohlladung, mina antitancs de càrrega buida utilitzada per les forces de l'Alemanya Nazi
 Hhl també és l'abreviatura de l'hidrohalita, mineral de la classe dels halurs